Кошкинское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Кошкинское сельское поселение — в Алькеевском районе Республики Татарстан.
 Кошкинское сельское поселение — в Кукморском районе Республики Татарстан.